Рэ́нди Фёрби (; 30 мая 1959, Эдмонтон, Альберта, Канада) — канадский кёрлингист.
Четырёхкратный чемпион мира (, , , ). Шестикратный чемпион Канады (, , , , , ).

Скип своей команды. Играл на позиции третьего.

Фёрби и его команда сделали популярным среди кёрлингистов называть числами зоны игровой площадки и «вес» (скорость) камня при броске (см. :en:Curling glossary##s, numbered zones); часто именно им приписывают изобретение этой терминологии, но достоверно это неизвестно.

В 1995 году ввёден в Зал славы канадского кёрлинга.

В 2014 введён в Международный зал славы кёрлинга).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает торговым представителем в компании Asham Curling Supplies, торгующей экипировкой, аксессуарами и оборудованием для кёрлинга.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Члены Международного зала славы кёрлинга
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу